Bobrischtschew-Puschkin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Sergejewitsch Bobrischtschew-Puschkin (1800–1871), russischer Leutnant, Poet und Dekabrist
 Pawel Sergejewitsch Bobrischtschew-Puschkin (1802–1865), russischer Leutnant, Poet und Dekabrist, Bruder Nikolai Bobrischtschew-Puschkins